Проскура — фамилия.
 Проскура, Георгий Фёдорович (1876—1958) — советский учёный, специалист в области гидромашиностроения и гидроаэродинамики.
 Проскура, Илья Павлович (1922—1988) — советский учёный в области кормопроизводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ.
 Проскура, Мария Анатольевна (род. 1984) — российская дзюдоистка.
 Проскура, Нина Владимировна (род. 1974) — украинская гребчиха.